Uhler steht für:

 Uhler, Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz

Uhler ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Uhler (* 1983), Schweizer Statistikerin 
 Margareth Uhler, Opfer der Hexenverfolgung, siehe Geschichte Bergedorfs
 Philip Reese Uhler (1835–1913), US-amerikanischer Bibliothekar und Entomologe